Por Universidade Livre pode estar à procura de:
 Universidade Livre de Amsterdã
 Universidade Livre de Berlim
 Universidade Livre de Bruxelas
 Universidade Livre de Lisboa
 Universidade Livre do Meio Ambiente

Desambiguação